Carlos Santos peut désigner :
 Carlos Santos (1955-), un boxeur portoricain ;
 Carlos Santos (1960-), un footballeur brésilien ;
 Carlos Santos (1977-), un acteur espagnol ;
 Carlos Santos de Jesus (1985-), un footballeur croate ;
 Carlos Santos (1989-), un footballeur portugais ;
 Carlos Santos, un cycliste portugais ;
 Carlos Santos, un joueur brésilien de tennis en fauteuil roulant.